Veternik je lahko:
 Veternik, potok v Karavankah
 Veternik, naselje v Vojvodini